Joseph-Pierre Braemt (1796-1864), graveur belge de médailles et monnaies
Boudewijn Braem (1950-2005), footballeur et entraîneur belge
 Harald Braem (né en 1944), écrivain et dessinateur allemand
 Mirko Braem (né en 1978), homme politique belge germanophone
 Renaat Braem (1910-2001), architecte belge
 Urbain Braems (1933-2021), footballeur et entraîneur belge

Héraldique

Notes et références